Mengaud est un patronyme français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Xavier de Mengaud (1756-1830), général de division français ;
 Lucien Mengaud (1805-1877), écrivain Toulousain.

Patronyme français